MT-01 steht für:
 den ISO 3166-2 Code für den Distrikt Attard der Republik Malta
 ein Motorrad der japanischen Marke Yamaha, siehe Yamaha MT-01

Abkürzung